Les Six Compagnons hors-la-loi est le  roman de la série Les Six Compagnons créée par Paul-Jacques Bonzon.

Rédigé par Pierre Dautun, le roman est édité pour la première fois en 1984 chez Hachette dans la collection Bibliothèque verte. 

Le récit se déroule à Lyon, à Villeurbanne, à Chassieu et à l'aéroport de Lyon-Bron.

Dans le roman, les Compagnons enquêtent dans le monde des bouches lyonnais. Par ailleurs Corget revient avec les Compagnons pour les vacances.

Principaux personnages 
 Les Six Compagnons
 Tidou
 Corget 
 Le Tondu
 Gnafron
 Bistèque
 La Guille 
 Mady
 Le chien Kafi
 Claire et Jean-Paul

Résumé

Mise en place de l'intrigue 
Chapitres 1 à 3.

Lorsque la mère de Mady tombe malade, la jeune fille se retrouve coincée à Lyon, dans l'impossibilité d'accompagner les autres Compagnons partis passer une partie de leur été sur les bords du lac Léman. Par solidarité avec elle, Tidou décide lui aussi de ne pas rejoindre ses camarades. Demeurés à Lyon, les deux adolescents s'ennuient et n'arrêtent pas de penser à leurs amis. En guise de distraction Mady reçoit la visite de la distante cousine de sa mère, une jeune femme appelée Claire. 

Celle-ci s'est installé à Lyon en compagnie de son époux Jean-Paul, venu rechercher du travail dans l'informatique. Initialement peu enthousiaste à l'idée d'accueillir ces visiteurs, Mady finit par les trouver fort sympathiques. Elle est touchée par leur récit concernant l'impossibilité pour eux de concevoir un enfant, qui fait que Claire et Jean-Paul pensent se tourner vers une procédure d'adoption. 

De son côté Tidou est envoyé chez le boucher par sa mère. Il y surprend une dispute entre le couple qui a pris la relève des Letellier, les anciens gérants de la boucherie. Aperçevant Kafi, la femme du boucher offre à Tidou un os à moelle destiné au chien. Or, lorsque celui-ci tente de le manger, il réagit avec des aboiements soudains, à la surprise de Mady et Tidou. Ces derniers découvrent dans le morceau de charcuterie une bille semblable à celle qu'utilisent bon nombre d'enfants de Lyon au cours de leurs jeux.

Enquête et aventures 
Chapitres 4 à 15.

Tidou est convaincu que cette bille découverte par Kafi cache une possible enquête à résoudre. Il n'arrive pas à convaincre Mady du bien-fondé de cette supposition et essaie donc de ne pas y accorder de l'importance... jusqu'au jour où Kafi, revenant d'une balade avec son petit frère Géo, ramène un nouvel os à moelle contenant une bille du même genre. Alors qu’il téléphone à Mady pour lui faire part de ces nouveaux développements, Tidou est invité par son amie à venir rencontrer Claire et Jean-Paul à Villeurbanne sans avoir eu le temps de s’exprimer. A sa grande surprise il découvre que les nouveaux bouchers de la ville sont connus de Claire et Jean-Paul, qui ont eu affaire à eux dans un tout autre contexte : à Paris, dans le cadre d’une arnaque autour de biens immobiliers que les malandrins louaient simultanément à de nombreuses victimes avant de disparaitre. 

Le retour de vacances des Compagnons – Corget compris – vient donner un coup d’accélérateur à l’enquête. Aidé des connaissances qu’il a acquises de son père boucher, Bistèque parvient à se faire embaucher par le couple que Tidou suspecte. Un jour il profite de l’absence de son patron, parti régler une affaire à Paris, pour fureter aux alentours de la boucherie Le Roi du Steak. Il découvre de nombreux indices attestant de la présence récente d’un enfant et parvient à placer un appareil destiné à espionner les conversations du couple au coeur même de leur domicile. Les Compagnons arrivent à remonter jusqu’au garçonnet, Julien Sarlat. Celui-ci a été transféré à Chassieu dans une pension, Les Amandiers. 

Le couple de bouchers, qui lui sert de famille d’accueil, l’a recueilli dans le but de toucher un héritage considérable. Tidou et Mady se donnent pour mission de l’approcher, puis de le faire sortir de la pension avant que les bouchers ne disparaissent avec le garçon.

Dénouement et révélations finales 
Chapitres 16 à 19.

Malgré l’assoupissement de Tidou alors que ce dernier devait surveiller les mouvements du petit Julien, celui-ci arrive à s’échapper des Amandiers en compagnie de Mady et Tidou. Les Compagnons ramènent le garçonnet chez Claire et Jean-Paul, auxquels il s’attache immédiatement. Néanmoins tous sont soucieux car conscients d’avoir organisé un enlèvement. 

Entretemps les deux bouchers sont interceptés par la police à l’aéroport de Bron après que Bistèque a donné l’alerte. Retardés par un maitre-chanteur qui détenait à leur encontre des preuves compromettantes au sujet de leurs arnaques dans l’immobilier, ils n’ont pas pu arriver à temps pour leur vol. Louise Sarlat, la grande-tante et plus proche parente de Julien, confie le petit garçon à Claire et Jean-Paul, qui voient ainsi exaucé leur vœu d’avoir un enfant.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des romans des Six Compagnons

Liens externes  
 
 Sur Bibliopoche
 Sur LivrAddict.com

hors-la-loi
Roman français paru en 1984
Bibliothèque verte
1984 en littérature policière
Roman se déroulant à Lyon
Roman se déroulant dans les années 1980
Enlèvement dans la littérature